Boa, BoA, or BOA se poate referi la:

 BoA, cântăreață din Coreea de Sud
 Boa, șarpe din familia Boidae
 Boa, insulă din Irlanda de Nord 
 Boa, popor din Congo
 Boa, șal lung din blană sau din pene, purtat de femei la începutul secolului al XX-lea
 Boa, tren de metrou experimental al RATP care a circulat între 1990-1993 
 Boa, tren de metrou al Societății de transport interurban din Bruxelles (STIB) care a apărut în aprilie 2007

 Boa Esperança, Minas Gerais
 Boa Esperança (Paraná)
 Boa Esperança do Iguaçu 
 Boa Esperança do Sul 
 Boa Hora
 Boa Nova
 Boa Ventura
 Boa Viagem
 Boa Vista

 Abrevieri
 BOA, abreviere pentru o bancă din Statele Unite
 BOA, abreviere pentru un festival heavy metal din Anglia
 BOA, abreviere pentru Comitetul Național Olimpic din Regatul Unit
 BoA, abreviere pentru o companie aeriană din Bolivia

Vezi și

Legături externe 
 

Acronime de trei litere